Марсе́ло Алеха́ндро Оте́ро Ларса́баль (; 14 апреля 1971, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, нападающий сборной Уругвая и клубов «Рампла Хуниорс» и «Пеньяроль» из Монтевидео, «Виченца», «Севилья», «Колон» из аргентинского города Санта-Фе и «Феникс» из Монтевидео. Обладатель Кубка Америки розыгрыша 1995 года.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 1990 году в клубе «Рампла Хуниорс», в составе которого провёл 40 матчей и забил 16 голов. В 1992 году перешёл в «Пеньяроль», за который сыграл 57 матчей, забил 29 мячей и трижды становился вместе с командой чемпионом Уругвая.

После этого, в 1995 году переехал в Италию, в клуб «Виченца». За эту команду он выступал до 1999 года, проведя за это время 96 матчей и забив 37 мячей в Серии A. В 1997 году Отеро стал обладателем Кубка Италии, а в 1998 году дошёл в составе своей команды до полуфинала Кубка обладателей Кубков. В нём, однако, «Виченца» уступила по сумме двух матчей лондонскому «Челси», который в итоге и стал в том году обладателем трофея.

В 1999 году перебрался в испанскую «Севилью», за которую сыграл 40 матчей и забил 2 мяча. Во время пребывания в Испании Отеро стал участником судебного разбирательства, в ходе которого ему грозило тюремное заключение на 8 лет и штраф в 75 000 долларов США за драку на дискотеке 17 декабря 1999 года.

В 2001 году уехал в Аргентину, где отыграл сезон в клубе «Колон» из Санта-Фе. За эту команду Марсело провёл 14 матчей.

В 2003 году вернулся на родину в Уругвай, где сыграл 12 матчей и забил 3 мяча за клуб «Феникс» из Монтевидео, после чего завершил карьеру.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Уругвая дебютировал 19 октября 1994 года в матче против сборной Перу, а последний матч сыграл 15 августа 2000 года, всего за сборную сыграл 25 матчей и забил 10 мячей в ворота соперников. В 1995 году в составе команды стал обладателем Кубка Америки. В финальном матче против сборной Бразилии вышел в стартовом составе.

Достижения

Командные 
Обладатель Кубка Америки: (1)
 1995

Чемпион Уругвая: (3)
 1993, 1994, 1995 (все с ФК «Пеньяроль»)

Обладатель Кубка Италии: (1)
 1996/97

Полуфиналист Кубка обладателей Кубков: (1)
 1997/98

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Монтевидео
Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Спортиво Уракан»